Il gruppo dell'arseniosiderite è un gruppo di minerali

Minerali del gruppo dell'arseniosiderite 
 Arseniosiderite
 Kolfanite
 Mitridatite
 Robertsite
 Sailaufite

Note 

Arseniosiderite